Djolfa ou Djoulfa peut désigner :
 Djolfa, ville de l'Azerbaïdjan oriental, en Iran ;
 Djoulfa, ville du Nakhitchevan, en Azerbaïdjan ;
 La Nouvelle-Djolfa, un quartier d'Ispahan, en Iran ;
 le raion de Djoulfa.